8Q peut faire référence :
  ;
 .